Kadaka peut être le nom de:

Kadaka, un village de la commune de Kohila dans le comté de Rapla 
Kadaka, un village de la commune de Rae dans le  comté de Harju 
Kadaka, un village de la commune de Ridala dans le  comté de Lääne 
Kadaka, un village de la commune de Varbla dans le  comté de Pärnu 
Kadaka, un quartier de l'arrondissement de Mustamäe à Tallinn